L'oblast d'Orenbourg (en , ) est une région (oblast) du sud de la Russie d'Europe.

La population de la région est composée essentiellement de russes qui représentent 72 % du total. On trouve également des ressortissants tatares (7 %) et kazakh (5 %).

Les principaux secteurs d'activité de la région sont l'extraction du pétrole et du gaz ainsi que le raffinage.

La seule grande agglomération hors la capitale Orenbourg est Orsk, la ville pétrolière située aux confins de la région. Les autres villes sont Novotroïtsk, Bouzoulouk et Sol-Iletsk.

Géographie 
L'oblast, frontalier au sud du Kazakhstan, couvre une superficie de  et recouvre les contreforts méridionaux de l'Oural. Il se poursuit à l'ouest par l'oblast de Samara et à l'est par l'oblast de Tcheliabinsk. Au nord et au nord-est, il est limitrophe de la Bachkirie, et tout à fait au nord, touche sur quelques kilomètres à la République socialiste soviétique autonome tatare.

Le fleuve le plus important est l'Oural.

Population et société

Démographie

Villes et agglomérations

Voir aussi

Articles connexes 
 Réserve naturelle d'Orenbourg
 Chèvre d'Orenbourg

Orenbourg
Division administrative fondée en 1934